Garzin ist 
 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Garzau-Garzin in Brandenburg; siehe Garzin (Garzau-Garzin)
 der deutsche Name der Gemeinde Garčin in Kroatien